Наградата за политическа мисъл „Хана Аренд“ () е годишна награда, присъждана на продължители на традицията на политическата философка Хана Аренд, най-вече по отношение на критиката на тоталитаризма. Тя е създадена от германската Фондация „Хайнрих Бьол“ (свързана с партията „Съюз 90/Зелените“) и правителството на провинция Бремен и се връчва от международно жури. Паричното изражение на наградата е 10 000 евро (към 2019 г.).

Лауреати

Бележки

Външни препратки 
  Сайт на наградата за политическа мисъл „Хана Аренд“ 

Хана Аренд
Социални науки
Бремен (провинция)